Peregrinus (lateinisch ‚fremd‘) steht für:

 Peregrinus (Recht), Bürgerschaftsfremder, d. h. Freier ohne römisches Bürgerrecht
 Peregrinus GmbH, Verlag der katholischen Wochenzeitung Der Pilger
 Peregrinus Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Falco peregrinus, wissenschaftlicher Name des Wanderfalken
 Tonus peregrinus, „neunter Ton“ in der Gregorianik

Peregrinus ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Peregrinus Proteus (um 100–165), griechischer Philosoph
 Tiberius Pollenius Armenius Peregrinus, römischer Konsul 244
 Flavius Peregrinus Saturninus, römischer Beamter und Militärperson
 Peregrinus von Auxerre (3./4. Jh.), Märtyrer und katholischer Heiliger
 Petrus Peregrinus de Maricourt (13. Jahrhundert), französischer Physiker
 Peregrinus Laziosi (um 1265–1345), katholischer Heiliger
 Peregrinus von Ratibor (um 1260–nach 1333), schlesischer Dominikaner und Provinzial der polnischen Ordensprovinz sowie Homiletiker
 Peregrinus (Maler) (14./15. Jh.), italienischer Maler

Siehe auch:
 Pellegrino
 Peregrin
 Peregrine